Lawina w Salang (2009)
 Lawina w Salang (2010)

Zobacz też